A valenciai nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizennyolcadik, szezonzáró futama. A versenyt a Circuit Ricardo Tormón rendezték november 10-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Nicolás Terol végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott. Eddig a versenyig egyedül a Moto2-es világbajnoki cím dőlt el, a másik két kategóriában még nyílt volt a küzdelem. A MotoGP-ben Lorenzo hiába nyert, a harmadik helyen végző Marc Márquez lett a világbajnok, míg a Moto3-ban egészen az utolsó kanyarig kiélezett küzdelem folyt az elsőségért, melyet végül Maverick Viñales. Márquez egyébként Kenny Roberts 1978-as győzelme óta az első pilóta, aki újonc évében vb-címet tudott szerezni.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Valencia
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)